LEP – Lekarski Egzamin Państwowy
 LEP – Akcelerator LEP (Large Electron Positon Collider)
 LEP – Polimery elektroluminescencyjne (Light Emitting Polymers)
 gen kodujący leptynę